

Весієнь () — село у Яловенському районі.
 Весієнь () — село у Теленештському районі.